Hatakka ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Hatakka (* 1938), finnische Schauspielerin
 Kärtsy Hatakka (* 1967), finnischer Musiker
 Santeri Hatakka (* 2001), finnischer Eishockeyspieler
 Tuomo Hatakka (* 1956), finnischer Wirtschaftsmanager